Під теоремою Гопфа може матися на увазі:
 Біфуркаційна теорема Пуанкаре—Андронова—Гопфа.
 Топологічна теорема Гопфа — Рінова
 
 Теорема Пуанкаре про векторне поле (теорема Гопфа—Пуанкаре)